

Села:
 Старий Майдан — Житомирська область, Житомирський район
 Старий Майдан — Львівська область, Червоноградський район
 Старий Майдан — Хмельницька область, Деражнянський район

Населені пункти та їхні частини
 Старий Майдан — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Старий Майдан — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Старий Майдан — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Старий Майдан — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки